Дру́за, також щітка (, , ):

 Друза в мінералогії — мінеральний агрегат, що утворюється у порожньому просторі — тріщинах і порожнинах гірських порід.
 Кристали щавлевокислого кальцію у клітинах багатьох рослин.
 Скупчення променистого грибка, наприклад при актиномікозі.